L'arbre généalogique ci-dessous reconstitue la lignée des Valois de  à . Il n'aspire aucunement à l'exhaustivité mais cherche à mettre en évidence les successions dynastiques dans la France du .